Вондер Лејк има више значења:
 Вандер Лејк (Илиноис)
 Вандер Лејк село (Илиноис)